Ягупольський Лев Мусійович (1922–2009) — вчений, засновник української наукової школи з хімії фтороорганічних сполук, доктор хімічних наук, професор.
 Ягупольський Юрій Львович — вчений, хімік-фтороорганік, доктор хімічних наук, професор.

Українські прізвища